Женни́ Перре́ (; ) — швейцарская кёрлингистка, чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр.

На  участвовала и как запасной в составе женской команды Швейцарии, и как кёрлингистка в составе смешанной парной команды Швейцарии (смешанная пара Мартин Риос / Женни Перре стали серебряными призёрами зимних Олимпийских игр). В составе смешанной парной команды Швейцарии участник  (заняли седьмое место).

Достижения 
  (смешанные пары): серебро (2018).
 : бронза (, ).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: бронза (2014).
 : золото (, ), бронза (, ).
 : золото ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019 (смешанные пары): серебро (2 этап), бронза (1 этап, 3 этап).
 : золото (, ), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018 (веб-архив)
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Профиль на сайте NBC Olympics
 Swiss Olympic - Curling macht den Auftakt bei den Olympiaselektionen
 Видео:
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу